Doğanşehir (district), een Turks district in de provincie Malatya
 Doğanşehir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Doğanşehir